Гордон, Айзек:
  (1819—1893) — американский юрист, председатель Верховного суда штата Пенсильвания (1887—1889).
  (род. 1986) — австралийский игрок в регбилиг в составе клуба Национальной регбийной лиги «Кроналла-Сазерленд Шаркс».